Леополд може да се отнася за:
 Императори на Свещената Римска империя
 Леополд I (Свещена Римска империя)
 Леополд II (Свещена Римска империя)

 Крале на белгийците
 Леополд I (Белгия)
 Леополд II (Белгия)
 Леополд III (Белгия)

 Маркграфове и херцози на Австрия
 Леополд I (Австрия) (940-994)
 Леополд II (Австрия) (1050-1095)
 Леополд III (Австрия) (1073-1136)
 Леополд IV (Австрия) (1108-1141)
 Леополд V (Австрия) (1157-1194)
 Леополд VI (Австрия) (1176-1230)

 Други
 Леополд (Олбани), британски принц

 Анимации
 Котаракът Леополд (епизоди):
 Отмъщението на котаракът Леополд
 Леополд и златната рибка
 Съкровището на котаракът Леополд
 Телевизорът на котаракът Леополд
 Разходката на котаракът Леополд
 Рожденият ден на котаракът Леополд
 Лятото на котаракът Леополд
 Леополд на сън и наяве
 Интервю с котаракът Леополд
 Поликлиниката на котаракът Леополд
 Автомобилът на котаракът Леополд